Сервельо (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 24,11 км². Население — 8566 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web Oficial del Ayuntamiento de Cervelló
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Patrimonio histórico-artístico de Cervelló

Муниципалитеты Барселоны